Можаевка — название населённых пунктов в России:

 Можаевка — деревня в Золотухинском районе Курской области.
 Можаевка — хутор в Тарасовском районе Ростовской области.

См. также 
 Можай
 Можайск